Пољска се први пут појавила на Олимпијским играма 1924. године, од тада Пољска је пропустила само једне Летње олимпијске игре, 1984, када је учествовала у бојкоту Олимпијских игара у Лос Анђелесу.

На Зимским олимпијским играма Пољска је први пут учествовала 1924. године и учествовала на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Пољска никада није била домаћин олимпијских игара.

Пољски олимпијци су закључно са 2014. годином освојили 291 медаљу на олимпијадама, 271 на летњим и 20 на зимским играма. 

Национални олимпијски комитет Пољске (-{Polski Komitet Olimpijski}-) је основан 1918. а признат од стране МОКа 1919. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Освојене медаље по спортовима на ЛОИ

Освојене медаље по спортовима на ЗОИ

Види још 
 Списак освајача олимпијских медаља за Пољску

Спољашње везе 
 
 

Пољска на олимпијским играма